El término Correlación puede referirse a:

Correlación estadística, En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas.
Frecuencia estadística
Significancia estadística
Correlación electrónica, en mecánica cuántica, se refiere a la interacción entre electrones en un sistema cuántico.

Correlación cruzada, En procesamiento de señales, la correlación cruzada (o a veces denominada "covarianza cruzada") es una medida de la similitud entre dos señales.

Correlación magnetoestructural, Las correlaciones magnetoestructurales son las que se establecen entre las propiedades magnéticas, generalmente parámetros de canje magnético o transferencia electrónica, y la estructura molecular o cristalina de un compuesto.

Correlación de Fermi, El hueco de Fermi en física es la pequeña región del espacio que rodea a cada electrón, en la cual, la probabilidad de encontrar otro electrón con el mismo spin es muy pequeña.

Correlación canónica, El análisis de correlación canónica es un método de análisis multivariante desarrollado por Harold Hotelling.

Correlación parcial, El coeficiente de correlación parcial de primer orden, permite conocer el valor de la correlación entre dos variables A y B, si la variable C había permanecido constante para la serie de observaciones consideradas.

Razón de correlación, En Estadística, la razón de correlación es una medida de la relación entre la dispersión estadística entre categorías individuales y la dispersión entre la muestra o la población completa.

Correlación de Orión, La Correlación de Orión es una conjetura formulada por Robert Bauval y Adrian Gilbert a mediados de los años 90, en su libro The Orion Mystery, Unlocking the Secrets of the Pyramids (El Misterio de Orión, descubriendo los secretos de las pirámides).

Correlación no implica causalidad

Matriz de correlación

Autocorrelación

Iconografía de las correlaciones

Proporcionalidad, sinonimia.

Causa-efecto

Analogía

Enlaces externos 
 y '''correlativo.